Die Scottish Football League Division Two wurde 1952/53 zum 47. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 47. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1952/53 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann Stirling Albion, das sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Hamilton Academical den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 26 Treffern wurde James Cunningham von Alloa Athletic.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1952/53 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1952/53
1952 53